São Gonçalo do Pará kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Gonçalo do Pará (ort), Minas Gerais, 
 São Gonçalo do Pará (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar